La liste des pays par production de pétrole fournit le classement annuel et l'évolution de la production par les différents États. Les statistiques publiées peuvent fournir soit la production de pétrole au sens étroit, c'est-à-dire du pétrole brut avec le plus souvent le gaz de pétrole liquéfié compris, ou au sens large l'« approvisionnement en pétrole », qui comptabilise non seulement le brut, mais aussi plusieurs autres hydrocarbures liquides non pétroliers, les gains lors du raffinage et lors de soutirage des réservoirs de stockage.

Unités 

Deux unités de mesure sont couramment utilisées pour exprimer cette production, le volume est exprimé en barils par jour (bbl/j) ou milliers de barils par jour (kbbl/j), tandis que la masse l'est en tonnes par an (t/an) ou en millions de tonnes par an (Mt/an). La conversion d'une unité vers l'autre varie en fonction de la densité du pétrole (le brut est un mélange de plusieurs hydrocarbures, certains légers, d'autres lourds), mais une tonne d'équivalent pétrole correspond à  et un baril est en moyenne égal à , c'est-à-dire qu'une production d'un baril par jour serait équivalente à celle de  par an.

Origine des statistiques 

La société britannique BP publie chaque année depuis 1952 la BP Statistical Review of World Energy, qui regroupe des statistiques sur l'ensemble des différentes énergies utilisées dans le monde, informations collectées par l'Energy Academy de l'université Heriot-Watt à Édimbourg. L'autre source disponible gratuitement en ligne est l'agence américaine EIA, tandis que l'Agence internationale de l'énergie propose des statistiques payantes. Ces données peuvent être complétées par les analyses que l'OPEP publie annuellement dans son World Oil Outlook.

Principaux pays producteurs 
En 2009 et 2010, la Russie était le premier producteur mondial de pétrole. Les États-Unis devancent depuis la Russie et l'Arabie saoudite, grâce à leur production d'hydrocarbures non conventionnels (gaz de schiste). Les États-Unis sont le premier pays consommateur et producteur de pétrole en 2017 et 2018.

2009-2019

2016 
Pendant l'année 2016, l'approvisionnement pétrolier mondial a été selon l'EIA de  par jour, comprenant :
  par jour de pétrole brut ;
  par jour de condensats ; 
  par jour d'hydrocarbures liquides non-pétroliers ;
  par jour de gains au raffinage.

2014 
Pendant l'année 2014, l'approvisionnement pétrolier mondial a été selon l'EIA de  par jour, comprenant :
  par jour de pétrole brut ;
  par jour de condensats (dont  aux États-Unis,  en Arabie saoudite,  en Russie,  au Canada,  aux Émirats arabes unis,  au Qatar,  en Norvège,  au Mexique et  en Algérie) ; 
  par jour d'hydrocarbures liquides non-pétroliers (dont  aux États-Unis,  au Brésil,  au Qatar et  en Afrique du Sud ;
  par jour de gains au raffinage (dont  aux États-Unis et  en Chine).

Durant le premier semestre 2014, les États-Unis sont devenus le premier producteur d'hydrocarbures liquides (comprenant non seulement le pétrole brut, mais aussi le gaz naturel liquéfié, les condensats et les pétroles non conventionnels), passant devant l'Arabie saoudite et la Russie avec 11,27 millions de barils par jour en avril, pratiquement au même niveau du pic de 11,3 Mbbl/j atteint en moyenne en 1970.

2013 
Pendant l'année 2013, l'approvisionnement pétrolier mondial a été selon l'EIA de  par jour, comprenant :
  par jour de pétrole brut ;
  par jour de condensats (dont  aux États-Unis,  en Arabie saoudite,  en Russie,  aux Émirats arabes unis,  en Algérie,  au Qatar et  en Norvège) ; 
  par jour d'hydrocarbures liquides non-pétroliers (dont  aux États-Unis,  au Brésil,  en Afrique du Sud et  au Qatar) ;
  par jour de gains au raffinage (dont  aux États-Unis).
La production de brut aux États-Unis poursuit sa croissance lié à l'extraction du pétrole de schiste, avec 7,1 millions de barils par jour au  2013, 7,26 au , 7,55 au , 7,85 au  et 8,09 au  2014. L'EIA estime que la production des États-Unis devrait être de  de bbl/j en 2014 puis de 9,27 en 2015, s'approchant ainsi du record de production (le pic pétrolier) de  de bbl/j de 1970.

2012 
En 2012, l'approvisionnement pétrolier mondial poursuit sa hausse, atteignant selon l'EIA l'équivalent de , dont  de pétrole brut. Le pétrole fournit cette année-là 33 % du total de l'énergie consommée dans le monde. Si la production iranienne est en baisse à cause de l'application de sanctions économiques limitant les exportations, cette baisse est largement compensée par des records de production en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, ainsi que par le retour de la production en Libye. La production des États-Unis est en très forte croissance grâce au pétrole de schiste.

2000-2011 
Durant les années 2000, la production pétrolière est globalement à la hausse, malgré deux années de baisse isolées en 2007 (crise des subprimes) puis 2009 (début d'une nouvelle crise économique) et la forte hausse des prix pétroliers (qualifiée de troisième choc pétrolier : le baril atteint les 145 $ en ).

L'Arabie saoudite est le premier producteur de pétrole depuis 1992, remplacée temporairement en 2007, 2009 et 2010 par la Russie. À cause de l'invasion de l'Irak en 2003 et de la guerre civile qui s'ensuit, la production irakienne ne revient aux hauteurs d'avant 1990 qu'en 2012. La production norvégienne atteint un pic en 2001 et décroit désormais lentement. L'ouragan Katrina de 2005 met à mal la production du Sud des États-Unis, tandis que les tensions autour du conflit israélo-libanais de 2006, du programme nucléaire de l'Iran et du printemps arabe font monter les prix.

1990-1999 
La production est globalement à la hausse pendant les années 1990, mais marquée par la forte réduction de la production du Koweït de 1990 à 1992 (invasion du pays, puis destruction des puits) et de l'Irak de 1990 jusqu'en 1997 (bombardements puis embargo) à cause de la guerre du Golfe. En conséquence de la forte baisse de production en Russie, l'Arabie saoudite devient le premier producteur mondial en 1992 et le reste jusqu'en 2007. La production britannique connait son pic en 1995, déclinant lentement après cette date.

1978-1989 
Les années 1980 commencent par une baisse de la production mondiale de 1980 à 1983 par effet cumulé de la Révolution iranienne de 1979 (déclenchant le deuxième choc pétrolier), de la guerre Iran-Irak de 1980-1988 et de la baisse de production de l'OPEP de 1982 jusqu'en 1985. La situation de légère surproduction mondiale à partir de 1986 entraîne un contre-choc pétrolier.

L'Union soviétique devient le premier producteur de pétrole de 1975 à 1992, mais atteint son pic de production en 1987 (qui a été dépassé de nouveau à partir de 2007).

1965-1977 
Durant les années 1970, la production est globalement en hausse, sauf pour une courte baisse en 1975. Les États-Unis atteignent leur pic de production en 1970 mais restent les premiers producteurs mondiaux jusqu'en 1974 (date à laquelle ils sont détrônés par l'Union soviétique). En 1976, la Roumanie atteint son pic de production.

La guerre du Kippour en  déclenche d'abord un embargo de l'OPEP contre plusieurs autres États d' à , complété par une hausse des prix en 1975 et par une baisse de la production, ce qui entraîne le premier choc pétrolier. Cette pénurie est rapidement contrebalancée par la mise en exploitation de nouveaux gisements (golfe du Mexique, mer du Nord, Angola ou Alaska). De nombreux pays nationalisent plus ou moins progressivement leur production, la confiant à des compagnies nationales (tel que la Saudi Aramco en Arabie saoudite ou PDVSA au Venezuela).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 .
 .
  .
 , 86 pages.

Articles connexes 
 Liste de compagnies pétrolières

Production de pétrole
Économie internationale
Géographie du pétrole